Alchemy (Dire Straits), een album uit 1984 van Dire Straits
 Alchemy (Thornton), een studioalbum uit 1993 van Phil Thornton
 Alchemy (Dan Smith), een nummer uit 2009 van Dan Smith
 Alchemy (microprocessor), een microprocessor van de firma Raza Microelectronics
 Alchemy (2005), Amerikaanse film uit 2005